El Puig és una muntanya de 992,7 metres del límit dels termes comunals d'Arles i de Montboló, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Es troba a la zona nord del terme, a prop i al nord-est de l'antiga estació del ferrocarril miner que pujava a les mines dels entorns del Coll de Formentera.

Referències 

Muntanyes de Montboló